Río Tercero puede referirse:
 a Río Tercero (ciudad), ciudad de Argentina;
 al río Tercero, o Ctalamochita, río de Argentina;
 al embalse Río Tercero, embalse del río anterior;
 a las explosiones de Río Tercero de 1995, hecho ocurrido en Río Tercero, Argentina, en 1995;
 al Río Tercero (buque de 1912), buque de carga de Argentina hundido durante la Segunda Guerra Mundial; o
 al Río Tercero (buque de 1946), buque de carga de Argentina (1946-1966).